În România, există mai multe biserici de lemn amplasate în localități cu denumirea Glodeni:
Biserica de lemn din Glodeni, Gorj
Biserica de lemn din Glodeni, Mureș